Di seguito una lista di asteroidi dal numero 575001 al 576000 con data di scoperta e scopritore.

575001-575100 

|-
| 575001 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575002 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575003 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 575004 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575005 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575006 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575007 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575008 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575009 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 575010 - ||  || 24 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575011 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575012 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575013 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 575014 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 575015 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 575016 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 575017 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575018 - ||  || 29 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575019 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575020 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575021 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575022 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 575023 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575024 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575025 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575026 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 575027 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 575028 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575029 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575030 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575031 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575032 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575033 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575034 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575035 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575036 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 575037 - ||  || 28 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575038 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575039 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575040 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575041 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575042 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575043 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 575044 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575045 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575046 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575047 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 575048 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575049 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575050 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575051 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575052 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 575053 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575054 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 575055 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575056 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 575057 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575058 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 575059 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575060 - ||  || 25 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575061 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 575062 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 575063 - ||  || 22 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575064 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 575065 - ||  || 19 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575066 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575067 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575068 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575069 - ||  || 25 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575070 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575071 - ||  || 18 marzo 2002 || AMOS
|-
| 575072 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575073 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 575074 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 575075 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575076 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575077 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575078 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575079 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575080 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575081 - ||  || 14 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 575082 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575083 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575084 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 575085 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575086 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 575087 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575088 - ||  || 7 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575089 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575090 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575091 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575092 - ||  || 29 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575093 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 575094 - ||  || 11 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575095 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575096 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575097 - ||  || 10 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 575098 - ||  || 8 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575099 - ||  || 14 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575100 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

575101-575200 

|-
| 575101 - ||  || 27 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 575102 - ||  || 24 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575103 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575104 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575105 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 575106 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 575107 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575108 Doyrantsi ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575109 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575110 - ||  || 9 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575111 - ||  || 23 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 575112 - ||  || 28 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575113 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 575114 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575115 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 575116 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 575117 - ||  || 14 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 575118 - ||  || 7 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 575119 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 575120 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575121 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 575122 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 575123 - ||  || 20 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 575124 - ||  || 27 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575125 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 575126 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575127 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 575128 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575129 - ||  || 27 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575130 - ||  || 27 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575131 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575132 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575133 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575134 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575135 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575136 - ||  || 24 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575137 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575138 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575139 - ||  || 29 settembre 2017 || CSS
|-
| 575140 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 575141 - ||  || 8 maggio 2011 || CSS
|-
| 575142 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 575143 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575144 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575145 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575146 - ||  || 30 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 575147 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 575148 - ||  || 8 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575149 - ||  || 9 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575150 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 575151 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575152 - ||  || 9 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575153 - ||  || 23 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575154 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 575155 - ||  || 24 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575156 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575157 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575158 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575159 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575160 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575161 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575162 - ||  || 21 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575163 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575164 - ||  || 21 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 575165 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 575166 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575167 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575168 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575169 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575170 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575171 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575172 - ||  || 5 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575173 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575174 - ||  || 24 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575175 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575176 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575177 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575178 - ||  || 26 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 575179 - ||  || 6 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575180 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575181 - ||  || 27 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575182 - ||  || 5 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 575183 - ||  || 7 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575184 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575185 - ||  || 5 giugno 2011 || Ivashchenko, Y., Kyrylenko, P.
|-
| 575186 - ||  || 25 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 575187 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575188 - ||  || 1º giugno 2011 || ESA OGS
|-
| 575189 - ||  || 7 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575190 - ||  || 9 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575191 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575192 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575193 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575194 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575195 Carpineti ||  || 6 dicembre 2012 || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 575196 - ||  || 11 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575197 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575198 - ||  || 8 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575199 - ||  || 11 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575200 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

575201-575300 

|-
| 575201 - ||  || 22 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575202 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575203 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575204 - ||  || 22 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 575205 - ||  || 11 novembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 575206 - ||  || 27 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 575207 - ||  || 27 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575208 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575209 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575210 - ||  || 29 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 575211 - ||  || 1º luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575212 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 575213 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575214 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575215 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575216 - ||  || 24 luglio 2011 || OAM Observatory
|-
| 575217 - ||  || 11 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575218 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 575219 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575220 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575221 - ||  || 1º marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 575222 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 575223 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575224 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 575225 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575226 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575227 - ||  || 27 luglio 2011 || Palomar Transient Factory
|-
| 575228 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575229 - ||  || 8 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575230 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575231 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575232 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575233 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575234 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575235 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575236 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575237 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575238 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 575239 - ||  || 4 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575240 - ||  || 6 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575241 - ||  || 1º marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 575242 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575243 - ||  || 14 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575244 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575245 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575246 - ||  || 1º agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575247 - ||  || 17 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575248 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575249 - ||  || 1º agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575250 - ||  || 18 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575251 - ||  || 16 dicembre 2007 || CSS
|-
| 575252 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 575253 - ||  || 20 agosto 2011 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 575254 - ||  || 2 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 575255 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 575256 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 575257 - ||  || 22 agosto 2011 || Holmes, R.
|-
| 575258 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 575259 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575260 - ||  || 11 ottobre 2006 || SDSS Collaboration
|-
| 575261 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575262 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 575263 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575264 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575265 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 575266 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 575267 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575268 - ||  || 15 ottobre 2007 || CSS
|-
| 575269 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575270 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 575271 - ||  || 28 agosto 2011 || Dose, E.
|-
| 575272 - ||  || 28 agosto 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 575273 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575274 - ||  || 23 agosto 2011 || Ivashchenko, Y., Kyrylenko, P.
|-
| 575275 - ||  || 29 agosto 2011 || Lister, T.
|-
| 575276 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575277 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575278 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575279 - ||  || 27 agosto 2011 || Ivashchenko, Y., Kyrylenko, P.
|-
| 575280 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575281 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575282 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 575283 - ||  || 26 settembre 2006 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 575284 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 575285 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575286 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 575287 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 575288 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575289 - ||  || 7 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 575290 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 575291 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575292 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 575293 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575294 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575295 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575296 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 575297 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575298 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 575299 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575300 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|}

575301-575400 

|-
| 575301 - ||  || 15 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575302 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575303 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575304 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 575305 - ||  || 13 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 575306 - ||  || 9 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575307 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 575308 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575309 - ||  || 29 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575310 - ||  || 30 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 575311 - ||  || 1º agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575312 - ||  || 24 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 575313 - ||  || 11 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575314 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 575315 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575316 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575317 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575318 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575319 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 575320 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575321 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 575322 - ||  || 5 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575323 - ||  || 6 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575324 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575325 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575326 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575327 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575328 - ||  || 8 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575329 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575330 - ||  || 9 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575331 - ||  || 8 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575332 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575333 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575334 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575335 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575336 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575337 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575338 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 575339 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575340 - ||  || 18 settembre 2011 || CSS
|-
| 575341 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 575342 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575343 - ||  || 11 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 575344 - ||  || 8 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575345 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 575346 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575347 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575348 - ||  || 15 gennaio 2007 || CSS
|-
| 575349 - ||  || 20 settembre 2011 || Karge, S., Kling, R.
|-
| 575350 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575351 - ||  || 1º agosto 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 575352 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575353 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575354 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 575355 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575356 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575357 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575358 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575359 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575360 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 575361 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575362 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 575363 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575364 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575365 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575366 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575367 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 575368 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575369 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575370 - ||  || 2 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575371 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575372 - ||  || 19 settembre 2011 || Hug, G.
|-
| 575373 - ||  || 23 settembre 2011 || Holmes, R.
|-
| 575374 - ||  || 15 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 575375 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575376 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 575377 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575378 - ||  || 24 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575379 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575380 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575381 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 575382 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575383 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575384 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575385 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575386 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575387 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575388 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575389 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575390 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575391 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575392 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 575393 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575394 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575395 - ||  || 29 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 575396 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575397 - ||  || 17 marzo 2009 || Bickel, W.
|-
| 575398 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575399 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575400 - ||  || 26 settembre 2011 || Spacewatch
|}

575401-575500 

|-
| 575401 - ||  || 1º novembre 2000 || LINEAR
|-
| 575402 - ||  || 30 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575403 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575404 - ||  || 20 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575405 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575406 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575407 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575408 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575409 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575410 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575411 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575412 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575413 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575414 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575415 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575416 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575417 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575418 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575419 - ||  || 29 settembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 575420 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 575421 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575422 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575423 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575424 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575425 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575426 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 575427 - ||  || 30 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575428 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 575429 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575430 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575431 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 575432 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575433 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575434 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 575435 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575436 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575437 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575438 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 575439 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575440 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 575441 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575442 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575443 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575444 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575445 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575446 - ||  || 28 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 575447 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575448 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575449 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575450 - ||  || 30 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 575451 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575452 - ||  || 26 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575453 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575454 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575455 - ||  || 24 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575456 - ||  || 30 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 575457 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575458 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575459 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575460 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575461 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575462 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575463 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 575464 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575465 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575466 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575467 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575468 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575469 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575470 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575471 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575472 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575473 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575474 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575475 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575476 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575477 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575478 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575479 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575480 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575481 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575482 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575483 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575484 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575485 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575486 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575487 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575488 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575489 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575490 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 575491 - ||  || 11 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575492 - ||  || 4 ottobre 2011 || Zakrajsek, J.
|-
| 575493 - ||  || 2 ottobre 2011 || Cerro Burek
|-
| 575494 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 575495 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575496 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575497 - ||  || 3 ottobre 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 575498 Lampérthgyula ||  || 5 ottobre 2011 || Sarneczky, K., Szalai, T.
|-
| 575499 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 575500 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|}

575501-575600 

|-
| 575501 - ||  || 3 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575502 - ||  || 5 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 575503 - ||  || 18 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575504 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575505 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575506 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575507 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575508 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575509 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 575510 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575511 Bükk ||  || 18 ottobre 2011 || Szing, A.
|-
| 575512 - ||  || 21 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575513 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575514 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575515 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575516 - ||  || 16 novembre 2006 || Bickel, W.
|-
| 575517 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575518 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575519 - ||  || 20 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 575520 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575521 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575522 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575523 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575524 - ||  || 13 febbraio 2009 || Hormuth, F., Datson, J. C.
|-
| 575525 - ||  || 15 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575526 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 575527 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575528 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575529 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 575530 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 575531 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 575532 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575533 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 575534 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575535 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575536 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575537 - ||  || 6 ottobre 2011 || Skvarc, J.
|-
| 575538 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575539 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 575540 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575541 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575542 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575543 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575544 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 575545 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575546 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 575547 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575548 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575549 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575550 - ||  || 5 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 575551 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 575552 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575553 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575554 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575555 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 575556 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 575557 - ||  || 20 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 575558 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575559 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575560 - ||  || 3 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 575561 - ||  || 26 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575562 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575563 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 575564 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575565 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575566 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575567 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575568 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575569 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575570 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575571 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575572 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575573 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575574 - ||  || 21 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 575575 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 575576 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575577 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 575578 - ||  || 22 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575579 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575580 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575581 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 575582 - ||  || 18 agosto 2004 || La Palma-NEON
|-
| 575583 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575584 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575585 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575586 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 575587 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575588 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575589 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 575590 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575591 - ||  || 21 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575592 - ||  || 21 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575593 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575594 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575595 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575596 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 575597 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575598 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 575599 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spahr, T. B., Schroedter, M.
|-
| 575600 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|}

575601-575700 

|-
| 575601 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575602 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575603 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575604 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575605 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 575606 - ||  || 1º ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575607 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 575608 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575609 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575610 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 575611 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575612 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575613 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575614 - ||  || 24 settembre 2011 || Bickel, W.
|-
| 575615 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575616 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575617 - ||  || 16 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 575618 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575619 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575620 - ||  || 28 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 575621 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575622 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575623 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575624 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575625 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575626 - ||  || 26 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575627 - ||  || 1º giugno 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 575628 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575629 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575630 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575631 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575632 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575633 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575634 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575635 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575636 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 575637 - ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 575638 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575639 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 575640 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575641 - ||  || 29 marzo 2008 || CSS
|-
| 575642 - ||  || 14 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575643 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575644 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575645 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575646 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575647 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575648 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575649 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575650 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 575651 - ||  || 30 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 575652 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575653 - ||  || 4 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 575654 - ||  || 31 ottobre 2011 || Elenin, L.
|-
| 575655 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575656 - ||  || 1º ottobre 2011 || Klein, M.
|-
| 575657 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575658 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575659 - ||  || 22 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575660 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575661 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575662 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 575663 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575664 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575665 - ||  || 22 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575666 - ||  || 18 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575667 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 575668 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575669 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575670 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575671 - ||  || 31 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575672 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 575673 - ||  || 26 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575674 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575675 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575676 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 575677 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575678 - ||  || 26 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575679 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575680 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575681 - ||  || 25 settembre 2011 || Dose, E.
|-
| 575682 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575683 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575684 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575685 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575686 - ||  || 31 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 575687 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575688 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575689 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 575690 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 575691 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 575692 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575693 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575694 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 575695 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575696 - ||  || 8 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575697 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 575698 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 575699 - ||  || 24 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575700 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

575701-575800 

|-
| 575701 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575702 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575703 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575704 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 575705 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575706 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575707 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575708 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575709 - ||  || 31 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575710 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 575711 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 575712 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575713 - ||  || 29 agosto 2011 || Mauna Kea
|-
| 575714 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575715 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575716 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575717 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575718 - ||  || 8 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575719 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575720 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575721 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575722 - ||  || 16 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575723 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575724 - ||  || 19 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575725 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575726 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575727 - ||  || 15 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575728 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575729 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575730 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575731 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575732 - ||  || 31 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575733 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575734 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575735 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575736 - ||  || 13 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575737 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575738 - ||  || 7 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575739 - ||  || 19 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575740 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 575741 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575742 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575743 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575744 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575745 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575746 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575747 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575748 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575749 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575750 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575751 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575752 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575753 - ||  || 30 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575754 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575755 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575756 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575757 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575758 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575759 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575760 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575761 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575762 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575763 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575764 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575765 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575766 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575767 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575768 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575769 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575770 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575771 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575772 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575773 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575774 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575775 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575776 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575777 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 575778 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575779 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575780 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575781 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 575782 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575783 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575784 - ||  || 22 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575785 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575786 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 575787 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575788 - ||  || 1º novembre 2011 || CSS
|-
| 575789 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 575790 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 575791 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575792 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575793 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575794 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575795 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575796 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575797 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575798 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575799 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575800 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

575801-575900 

|-
| 575801 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 575802 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575803 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575804 - ||  || 21 settembre 2000 || AMOS
|-
| 575805 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575806 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575807 - ||  || 1º novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575808 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575809 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575810 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 575811 - ||  || 25 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575812 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575813 - ||  || 22 novembre 2011 || Pal, A.
|-
| 575814 - ||  || 23 novembre 2011 || Pal, A.
|-
| 575815 - ||  || 10 agosto 2007 || Hug, G.
|-
| 575816 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575817 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 575818 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 575819 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575820 - ||  || 4 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575821 - ||  || 15 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 575822 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575823 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575824 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 575825 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575826 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575827 - ||  || 23 novembre 2011 || CSS
|-
| 575828 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575829 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 575830 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 575831 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575832 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575833 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575834 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575835 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575836 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 575837 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575838 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575839 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575840 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575841 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 575842 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575843 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575844 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 575845 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575846 - ||  || 29 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575847 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575848 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575849 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575850 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 575851 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575852 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575853 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575854 - ||  || 30 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575855 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575856 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575857 - ||  || 27 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575858 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575859 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575860 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 575861 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575862 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575863 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575864 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575865 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 575866 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575867 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 575868 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575869 - ||  || 13 ottobre 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 575870 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575871 - ||  || 29 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 575872 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 575873 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575874 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575875 - ||  || 7 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 575876 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 575877 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 575878 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575879 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575880 - ||  || 19 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575881 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575882 - ||  || 21 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575883 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575884 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575885 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575886 - ||  || 7 febbraio 2013 || CSS
|-
| 575887 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575888 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575889 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575890 - ||  || 30 novembre 2011 || CSS
|-
| 575891 - ||  || 3 marzo 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 575892 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 575893 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575894 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 575895 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575896 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575897 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575898 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575899 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575900 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

575901-576000 

|-
| 575901 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575902 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575903 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 575904 - ||  || 1º maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575905 - ||  || 24 dicembre 2011 || CSS
|-
| 575906 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575907 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 575908 - ||  || 3 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 575909 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575910 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575911 - ||  || 19 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 575912 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575913 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 575914 - ||  || 16 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575915 - ||  || 13 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 575916 - ||  || 23 dicembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 575917 - ||  || 1º novembre 2005 || CSS
|-
| 575918 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575919 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575920 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575921 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575922 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575923 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575924 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575925 - ||  || 20 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575926 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575927 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575928 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575929 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575930 - ||  || 29 dicembre 2011 || Gerke, V.
|-
| 575931 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575932 - ||  || 14 dicembre 2007 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 575933 - ||  || 12 ottobre 2007 || CSS
|-
| 575934 - ||  || 30 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 575935 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 575936 - ||  || 27 dicembre 2011 || CSS
|-
| 575937 - ||  || 14 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 575938 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 575939 - ||  || 30 dicembre 2011 || Linero, B., Cueva, I. d. l.
|-
| 575940 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 575941 - ||  || 29 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575942 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575943 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575944 - ||  || 30 novembre 2011 || CSS
|-
| 575945 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575946 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575947 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575948 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 575949 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575950 - ||  || 17 febbraio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575951 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575952 - ||  || 26 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575953 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 575954 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575955 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575956 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575957 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 575958 - ||  || 5 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 575959 - ||  || 30 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575960 - ||  || 17 febbraio 2007 || CSS
|-
| 575961 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 575962 - ||  || 20 agosto 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 575963 - ||  || 26 dicembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 575964 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 575965 - ||  || 20 agosto 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 575966 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 575967 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575968 - ||  || 11 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 575969 - ||  || 30 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575970 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575971 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575972 - ||  || 14 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575973 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 575974 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575975 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575976 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575977 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575978 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 575979 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575980 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575981 - ||  || 28 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 575982 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 575983 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 575984 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 575985 - ||  || 19 gennaio 2012 || LINEAR
|-
| 575986 - ||  || 4 febbraio 2005 || CSS
|-
| 575987 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 575988 - ||  || 21 gennaio 2012 || CSS
|-
| 575989 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575990 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575991 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 575992 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 575993 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 575994 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575995 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 575996 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 575997 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575998 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575999 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 576000 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 

 

0575001